Толстовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Толстовский сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.
 Толстовский сельсовет — в Тамбовском районе Амурской области.